Niemcy:
 Warendorf – powiat w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Warendorf – miasto w kraju związkowym nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Warendorf

Inne:
 Warendorf – ród

Zobacz też:
 Wahrendorff